Старая Деревня:

 Старая Деревня — исторический район Санкт-Петербурга.
 «Старая Деревня» — станция Петербургского метрополитена.
 
 Старая Деревня — реставрационно-хранительский центр Государственного Эрмитажа.
 Staraya derevnya — Британо-Израильский коллектив экспериментальной музыки.
 Старая Деревня — ленинградская рок-группа.

См. также